Dieser Artikel behandelt die algerische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982.

WM-Qualifikation 
Afrika ermittelte im K.-o.-System seine beiden WM-Teilnehmer. Algerien setzte sich in vier Runden gegen Sierra Leone, Sudan, Niger sowie Nigeria durch und qualifizierte sich zum ersten Mal für eine WM-Endrunde.

WM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 2) 
Algerien gelang mit einem 2:1-Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Europameister Deutschland gleich eine Sensation. Nach einer Niederlage gegen Österreich gelang gegen Chile der zweite Sieg, der berechtigte Hoffnung auf die Zwischenrunde machte. Der Nichtangriffspakt von Gijón besiegelte jedoch das Ausscheiden nach der Vorrunde aus dem Turnier.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Fußball WM Enzyklopädie. 1930–2006. AGON Sportverlag, Kassel 2002, ISBN 3-89784-205-X.
 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1982, Olympia-Verlag GmbH, 

1982
Algerien